Воден — название населённых пунктов и фамилия.

Населённые пункты

Греция 
 Воден — славянское название города Эдесса.

Болгария 
 Воден — село в Пловдивской области.
 Воден — село в Хасковской области.
 Воден — село в Ямболской области.

Фамилия 
 Воден, Алексей Михайлович (1870 — после 1932) — российский литератор-философ и переводчик.